Rockyford (Alberta), een dorp in de Canadese provincie Alberta
 Rockyford (South Dakota), een gehucht in de Amerikaanse staat South Dakota

Zie ook 
 Rocky Ford (doorverwijspagina)